Původní význam slova rokyta (také rakyta) byl vrba. V některých nářečích se tento výraz udržel. Ve slovenštině se výraz „rakyta“ vyskytuje v názvu „Vŕba rakyta“, což je jíva. V současnosti se používá jako:
místní název
 Rokyta (Srní) – ves v části Vchynice-Tetov I obce Srní v okrese Klatovy   
ve tvaru Rokytá:
 Rokytá – obec v okrese Mladá Boleslav   
 Horní Rokytá, Dolní Rokytá – části této obce 
sídla na Ukrajině:
 Rokyta (Volyňská oblast) – vesnice ve Volyňské oblasti
 Rokyta (Poltavská oblast) – vesnice v Poltavské oblasti
hora na Ukrajině:
 Velká Rokyta (1111 m) – v Ivanofrankivské oblasti   

příjmení
 Hugo Rokyta (1912-1999) – památkář, historik umění a literární vědec
 Jan Rokyta (1938-2012) – cimbalista, herec a hudební redaktor
 Richard Rokyta (* 1938) – fyziolog specializující se na neurofyziologii, profesor UK

Související články 
 Rokytná
 Rokytka
 Rokytnice
 Rokytník
 Rokyt cypřišovitý
 Roketa